«Глава́ 2: Дитя́» () — второй эпизод первого сезона американского телесериала «Мандалорец», действие которого разворачивается в медиафраншизе «Звёздные войны». Эпизод был снят Риком Фамуйивой по сценарию шоураннера сериала Джона Фавро и выпущен на стриминговом сервисе Disney+ 15 ноября 2019 года. Педро Паскаль исполняет роль Мандалорца, одинокого охотника за головами, который берёт под свою опеку «Малыша». Эпизод был номинирован на прайм-таймовую премию «Эмми» в трёх категориях, в двух из которых одержал победу.

Сюжет 
Возвращаясь на свой корабль в компании «Малыша», Мандалорец попадает в засаду, устроенную тремя воинами-трандошанами. Один из нападавших пытается убить ребёнка, но Мандалорец останавливает его и обнаруживает датчик слежения. Вернувшись к кораблю, наёмник видит, как джавы разбирают его на части. После непродолжительной битвы джавы сбегают на Сэндкраулере и парализуют Мандалорца ионными бластерами. Он возвращается на свой корабль, с которого чужеземцы сняли корпус и оружие. С помощью Куиила он договаривается о возвращении деталей корабля в обмен на яйцо мадхорна.

Мандалорец сражается с существом с массивным рогом, но в процессе сражения лишается сил и падает в грязь. Когда зверь собирается убить воина, Младенец применяет против хищника Силу и теряет сознание, таким образом выигрывая время, чтобы Мандалорец смог вонзить нож в шею мадхорну. Он возвращается с яйцом, которое джавы вскрывают и съедают содержимое. Мандалорец и Куиил вместе ремонтируют корабль, после чего Куиил отклоняет предложение стать частью экипажа. Когда они расстаются друзьями, Мандалорец улетает в космос, а ребёнок просыпается, восстановив силы.

Производство

Разработка 
Эпизод был снят режиссёром Риком Фамуйивой по сценарию шоураннера сериала Джона Фавро.

Подбор актёров 
В ноябре 2018 года Ник Нолти был выбран на роль Куиила. Брендан Уэйн и Латиф Кроудер указаны в титрах как дублёры Мандалорца. Митси Роузас указан как исполнитель роли Куиила на площадке. Старший джава был сыгран Стивеном Джексоном Пауэрсом-младшим. Роль «Малыша» исполняли различные постановщики.

Музыка 
Людвиг Йоранссон написал музыкальное сопровождение для эпизода. Альбом с саундтреком был выпущен 15 ноября 2019 года.

Реакция 
«Дитя» заслужил признание со стороны критиков. На сайте Rotten Tomatoes эпизод имеет рейтинг 92 % со средней оценкой 7.54 / 10, основанный на 39 отзывах. Консенсус сайта гласит: «Короткий, но эффектный, „Дитя“ отвечает на некоторые вопросы и продвигает историю с очаровательной простотой, сочетающей в себе удовольствие и интригу.»

Награды 
Эпизод был номинирован на прайм-таймовую премию «Эмми» в трёх категориях: «Лучшие специальные визуальные эффекты», «Лучший звук в комедийном или драматическом сериале (полчаса) и анимации» и «Лучший монтаж в однокамерном драматическом сериале». Эпизод одержал победу в первых двух номинациях.

Примечания

Ссылки 
 «Глава 2: Дитя» на сайте Internet Movie Database
 Официальный сайт
 Глава 2: Дитя на Вукипедии, Вики о «Звёздных войнах»

Эпизоды телесериала «Мандалорец»